El término Valdeluz puede hacer referencia a:

Ciudad Valdeluz, Programa de Actuación Urbanística en los terrenos que circundan el Sanatorio de Alcohete, en Yebes (Guadalajara, España); o
Club de Hockey Valdeluz, equipo de hockey sobre hierba de Madrid (España).